Карабаги́ (Гарабаги; , , ) — нисба, указывающая на принадлежность к области Карабах (Карабаг). Также употребляется в качестве фамилии.
 Кербалаи Сефихан Карабаги — азербайджанский архитектор XIX века.
 Юсиф Карабаги (1532—1591) — азербайджанский учёный, врач, философ.
 Мирза Джамал Джеваншир Карабаги — азербайджанский историк XVIII—XIX вв.
 Уста Гамбар Карабаги — азербайджанский художник XIX века.
 Мирза Адигезаль-бек Карабаги (ум. 1848) — азербайджанский историк.
 Аббас Карабаги (1918—2000) — генерал (артешбод) иранских вооружённых сил.
  (род. 1942) — иранский певец.
  (XV век) — философ.
  (XIX век) — государственный деятель эпохи Каджаров.
  (ум. 1635) — учёный.
  (1854—1879) — азербайджанский поэт.
  (1782—1858) — государственный деятель Карабахского ханства.
  (1794—1858) — поэт и религиозный деятель.
  — общественный деятель.

См. также 
  — азербайджанский народный танец.
 Карабаги — одно из .